Сома́н-де-Воклю́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 75 км на північ від Марселя, 24 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 330 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 821,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Соман-де-Воклюз на сайті французького Національного інституту географії 
 Соман-де-Воклюз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Соман-де-Воклюз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз